H45 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Petit Jean Mountain South